Марек Вокач (; ) — чешский шахматист, гроссмейстер (1999).

Чемпион Чехии (1999). Многократный призёр командных чемпионатов Чехии.

В составе сборной Чехии участник 35-й Олимпиады (2002) в Бледе и 2-х командных чемпионатов Европы (1999—2001).

Тренер. Председатель тренерско-методического комитета Шахматного союза Чехии.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии